Alexander Koll ist der Name folgender Personen:

* Alexander Koll (Schauspieler) (* 1980), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Alexander Koll (Skirennläufer) (* 1982), österreichischer Skirennläufer